

Geografia
 Bahr Aouk – fiume dell'Africa centrale

Persone
 Casey Bahr (1948) – ex calciatore statunitense, figlio del calciatore Walter, fratello dei calciatori Chris e Matt
 Chris Bahr (1953) – ex calciatore ed ex giocatore di football americano statunitense
 Egon Bahr, propr. Egon Karl-Heinz Bahr (1922-2015) – politico tedesco
 George Bähr (1666-1738) – architetto tedesco
 Luise Bähr (1979) – attrice tedesca
 Hermann Bahr (1863-1934) – scrittore, commediografo e critico teatrale austriaco
 Iris Bahr (1977) – attrice, comica, regista e sceneggiatrice israeliana di origini statunitensi
 Matt Bahr (1956) – ex calciatore ed ex giocatore di football americano statunitense
 Otto Bahr Halvorsen (1872-1923) – politico norvegese
 Walter Bahr (1927-2018) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense, di ruolo difensore
 Wilhelm Bahr, detto Willi Bahr (1907-1946) – militare tedesco

Pagine correlate
 Bah
 Bar
 Behr